

Lista prezydentów i przywódców Nigru

Przypisy

Bibliografia